Arend Roodenburg, een Nederlands architect
Henk Roodenburg, een Nederlands kunstenaar
Marianne Roodenburg, een Nederlands beeldend kunstenaar
LV Roodenburg, een voetbalvereniging uit Leiden
Zie ook Rodenburg